Пьер Гасли́ (; род. 7 февраля 1996 года, Руан, Франция) — французский автогонщик, выступающий за команду «Формулы-1» «Alpine». Победитель Еврокубка Формулы-Рено 2.0 в сезоне 2013, чемпион серии GP2 в сезоне 2016, вице-чемпион Супер-формулы в сезоне 2017.

Карьера 
Пьер начал свою карьеру в 2006 году в младшем классе Чемпионата Франции по картингу, в котором занял 15-е место. В следующем 2007 году Гасли перешёл в French Cadet Championship, где в первом для себя сезоне занял шестое место, а уже в 2008 году — четвёртое. В 2010 году Пьер стал членом команды Французской автомобильной ассоциации и стал выступать в европейских чемпионатах KF3 и WSK Euro Series.

В 2011 году Пьер дебютировал в классе автомобилей с открытыми колёсами, приняв участие во Французской Формуле-4. За сезон семь раз был на подиуме, три из которых — на первом месте, в чемпионате занял третье место.

В 2012 году Пьер перешёл в Еврокубок Формулы-Рено 2.0, два раза побывал на подиуме, закончил сезон на десятом месте. В следующем 2013 году, уже с пятью подиумами и тремя победами, Гасли стал чемпионом серии. В 2014 году Гасли принял участие в Формуле-Рено 3.5, в которой по результатам семнадцати гонок занял второе место.

В 2014 году Пьер дебютировал в серии GP2. Он выступал только в последних шести гонках сезона в составе команды «Caterham», заменив Тома Дильманна. В 2015 году Гасли провёл полный сезон в серии в составе команды «Dams». За сезон Пьер четыре раза побывал на подиуме, сезон закончил на 8-м месте. В 2016 году Гасли продолжил выступать в GP2 в составе команды «Prema» и стал чемпионом серии, одержав четыре победы и девять раз поднявшись на подиум.

В конце сентября 2015 года команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о том, что Гасли станет резервным пилотом команды до конца сезона. В январе 2016 соглашение было продлено..

В феврале 2017 года было объявлено, что в 2017 году Пьер примет участие в японской Супер-формуле и выступит за команду Mugen. По итогам сезона он стал вице-чемпионом.

В сентябре 2017 года было объявлено, что Гасли заменит Даниила Квята в составе команды «Торо Россо» на этапах Формулы-1 в Малайзии и Японии. Пьер сохранил место боевого пилота «Торо Россо» и на следующий год.

Уже во второй своей гонке, на Гран-при Бахрейна, Гасли добился прекрасного результата, заняв четвёртое место в гонке. Позже ещё четырежды он набирал очки и закончил сезон на 15-м месте (29 очков), совершенно затмив напарника, Брендона Хартли.

В сезоне 2019 стал боевым пилотом «Ред Булл», заменив ушедшего Даниэля Риккардо. В новой команде добиться успеха не удалось — если напарник Пьера Макс Ферстаппен регулярно финишировал на подиуме, а в середине сезона вырвался на третье место в чемпионате, одержав две победы — то всё, чего добился Гасли, это одно четвёртое и одно пятое место. Из-за неудовлетворительных результатов после Гран-при Венгрии был переведён обратно в дочернюю команду «Торо Россо», обменявшись местами с Александром Албоном.

Возврат в дочернюю команду оказался для Пьера положительной мерой — он стал финишировать лучше своего напарника и за девять этапов смог заработать очки пять раз, тогда как его напарник смог сделать это лишь четырежды. 17 ноября 2019 в Бразилии он даже впервые финишировал на подиуме, заняв 2-е место, на которое он вышел после столкновения Хэмилтона с Албоном за 1,5 круга до финиша. Этот результат стал лучшим для «Торо Россо» за много лет выступления команды, лучше результат был только у Себастьяна Феттеля, который победил на Гран-при Италии в 2008 году, ещё выступая за «Торо Россо».

В ноябре 2019 года было объявлено, что в сезоне 2020 Пьер продолжит выступать за команду «Торо Россо», которая в дальнейшем была переименована в «Альфа Таури».

6 сентября 2020 года Гасли одержал свою первую победу в Формуле-1 на Гран-при Италии, которая также стала первой и для «Альфа Таури».

8 октября 2022 года стало известно, что Пьер Гасли покинет команду «Альфа Таури» и подпишет многолетний контракт с командой «Альпин».

Результаты выступлений 

* Сезон продолжается.

Формула-1 

|-
!
! Scuderia Toro Rosso
! Toro Rosso STR12
! Renault R.E.17 1,6 V6T
! 

!|||
!|

|-
!
! Red Bull Toro Rosso Honda
! Toro Rosso STR13
! Honda RA618H 1,6 V6T
! 

!|
!|

|-
!rowspan=2|
! Aston Martin Red Bull Racing
! Red Bull  RB15
!rowspan=2| Honda RA619H 1,6 V6T
!rowspan=2| 

!|||||||||||||||||||
!|

|-
! Red Bull  Toro Rosso Honda
! Toro Rosso  STR14
!|||||||||||||||||||||||

!|
|-
!
! Scuderia AlphaTauri Honda
! AlphaTauri AT01
! Honda RA620H 1,6 V6T
! 

!|||||||||
!|

|-
! 
! Scuderia AlphaTauri Honda
! AlphaTauri AT02
! Honda RA620H 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! Scuderia AlphaTauri	
! 
! Red Bull RBPTH001 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! BWT Alpine F1 Team
! Alpine  A523
! Renault E-Tech 23 1,6 V6 t
! 

|}

* Сезон продолжается.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте DriverDB.com

Картингисты
Автогонщики Франции
Пилоты Французской Формулы-4
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты GP2 из Франции
Чемпионы GP2 и GP2 Asia
Пилоты Формулы E из Франции
Пилоты Формулы E, набиравшие очки
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toro Rosso
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Red Bull
Пилоты Формулы-1, выступавшие на AlphaTauri
Победители Гран-при Формулы-1